Lavant může znamenat:

 Lavant (řeka) – levobřežní přítok řeky Drávy v rakouské spolkové zemi Korutany,
 Lavant (Tyrolsko) – obec v Rakousku ve spolkové zemi Tyrolsko v okrese Lienz.

Externí odkazy